Fraiture (Vielsalm),  een deelgemeente van Vielsalm, provincie Luxemburg
 Fraiture (Tinlot), een deelgemeente van Tinlot, provincie Luik
 Fraiture (Sprimont), een dorp in Sprimont, provincie Luik